Азовський Іван Геннадійович — радянський та казахський футболіст, футбольний тренер.
 Азовський Микола Панасович — український живописець.
 Азовський Олег — один із псевдонімів драматурга, актора й режисера Єлисея Карпенка.

Див. також 
 Азовське море
 Пузанок азовський
 Сопач азовський
 Азовський Вал
 Азовський ейялет
 Азовський флот
 Азовський дельфін
 Азовська